Валитов — фамилия. Известные носители:

 Валитов, Загир Суфиянович (1940—2019) — российский актёр, народный артист Российской Федерации (2000).
 Валитов, Гибадулла Набиевич (1932—1986) — старший аппаратчик ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», кавалер ордена Ленина.
 Валитов, Раиль Бакирович (1940—2023) — химик-технолог, член-корреспондент АН РБ, доктор технических наук, профессор.
 Валитов, Шамиль Махмутович (1955—2016) — советский и российский экономист.

Валитова 
 Валитова, Дарина Ряшидовна (род. 1997) —  российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, 5-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.
 Валитова, Набиля Габдельхамидовна (1928—2006) — артистка балета, балетмейстер. Народная артистка РСФСР (1969) и заслуженная артистка РСФСР (1955).

См. также 
 Валитово